Čtvrtníček (malý čtvrtník) je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Čtvrtníček (* 1990) – český fotbalový útočník
 Miloslav Čtvrtníček (1922–???) – český architekt a komunistický poslanec
 Miroslav Čtvrtníček (1931–2006) – český fotbalový brankář
 Miroslav Čtvrtníček (* 1972) – český fotbalista
 Petr Čtvrtníček (* 1964) – český herec a reklamní režisér

Česká příjmení